

Austria 
 Laaber Straße – droga krajowa B13

Niemcy 
 Laaber – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ratyzbona
 Laaber – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Ratyzbona
 Große Laaber – rzeka, prawy dopływ Dunaju
 Kleine Laaber – rzeka, dopływ Große Laber

Osoby 
 Adriano Laaber – brazylijsko-austriacki piłkarz

Inne 
 Laaber-Verlag – wydawnictwo

Zobacz też 
 Laber